Президе́нт Респу́блики Хорва́тия () — глава государства в Хорватии. После конституционных изменений 2010 года осуществляет в основном церемониальные функции, а также руководство армией и дипломатией.

По конституции от  года Хорватия становилась президентской республикой: президент обладал широкими полномочиями, включая право назначения главы правительства и право роспуска правительства. Сформированное после парламентских выборов 2000 года правительство во главе с Социал-демократической партией Хорватии реформировало политическую систему, значительно увеличив полномочия парламента, правительства и премьер-министра, и сведя функции президента страны в мирное время к преимущественно церемониальным.

В настоящее время президент Хорватии избирается всенародно тайным голосованием по системе двух туров на 5 лет и не может быть переизбран более одного раза. После избрания новый президент должен оставить членство в политической партии. В случае кончины, отставки или отстранения от должности президента его полномочия до новых выборов переходят к председателю парламента. Президент также может сам поручить последнему временное исполнение своих полномочий в случае собственной неспособности.

В статье приведены главы государственных образований, существовавших на территории современной Хорватии, включая автономии, части федерации, непризнанные государства.

Независимое государство Хорватия (1941—1945) 
Независимое государство Хорватия () было провозглашено  года усташами после оккупации и раздела Югославии. Фактически являлось кондоминиумом Германии и Италии в 1941—1943 годах и сателлитом Германии в 1943—1945 годах.

В его состав вошла часть современной Хорватии (без Истрии и большей части Далмации, отошедших Италии), а также вся современная Босния и Герцеговина, некоторые районы Словении и Срем.  года Хорватия аннексировала территорию Далмации, ранее оккупированную Италией.

Руководителем государства являлся поглавник ( — «вождь», «лидер») усташей Анте Павелич, полномочия которого были не ограничены. С  года по  года номинальным главой государства  был король Томислав II, после отречения которого со  года «поглавник» стал официальной должностью главы государства.

 года, когда германская армия ушла с Балкан, хорватское правительство покинуло Загреб. Вскоре Народно-освободительная армия Югославии под командованием Иосипа Броз Тито установила контроль над всей территорией НГХ.

В составе Демократической Федеративной Югославии (1943—1945) 
Земельное антифашистское вече народного освобождения Хорватии (), первое заседание которого состоялось  года в Оточаце, являлось высшим политическим органом национально-освободительного движения в Хорватии, но фактически выполняло задачи государственных органов власти на освобождённой территории. На этом заседании был сформирован Исполнительный комитет (), председателем () которого стал писатель Владимир Назор.

 года в боснийском городе Яйце на второй сессии Антифашистского вече народного освобождения Югославии было принято решение о строительстве после окончания Второй мировой войны демократического федеративного государства югославских народов под руководством Коммунистической партии Югославии. Были заложены основы федеративного устройства страны из 6 частей (Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Словения, Македония и Черногория).

 года на третьей сессии Антифашистское вече в городке Топуско в противовес коллаборационистскому Независимому государству Хорватия было провозглашено Федеральное государство Хорватия ().  года на четвёртой сессии Антифашистское вече, прошедшей в освобождённом Загребе, Антифашистское вече было преобразовано в парламент — Народный сабор Хорватии (), Владимир Назор был избран председателем его президиума ().

 года Учредительная скупщина Югославии окончательно ликвидировала монархию и провозгласила Федеративную Народную Республику Югославия, с преобразованием федеральных государств в народные республики, в числе которых была и Народная республика Хорватия.

В составе ФНРЮ (1945—1963) 
После провозглашения Учредительной скупщиной Югославии  года Федеративной Народной Республики Югославия входившие в состав Демократической Федеративной Югославии государства были преобразованы в народные республики, в числе которых была и Народная республика Хорватия (). Официально это название было принято  года.

 года пятая сессия Народного сабора, преобразованная в Конституционное собрание ()  обнародовала конституцию Народной Республики Хорватии, по которой её руководителем являлся Председатель Президиума Народного сабора, а с  года — Председатель Народного сабора.

В составе СФРЮ (1963—1991) 
Вступившая в силу  года новая конституция Югославии провозгласила страну социалистическим государством, в соответствии с чем его название было изменено на Социалистическая Федеративная Республика Югославия, а входившие в её состав республики получили название социалистических, включая Социалистическую республику Хорватию (). Официально это название было принято  года.

По новой конституции парламент республики получил название Сабор Социалистической Республики Хорватии (), название должности его руководителя и руководителя государства было изменено на председатель Сабора ().

 года в Хорватии был образован внепарламентский высший коллегиальный орган управления — Президиум Социалистической Республики Хорватии во главе с Председателем Президиума ().

 года название республики было заменено на Республика Хорватия (). Одновременно было изменено наименование главы страны, им стал президент (). Произошёл полный переход на использование в официальном документообороте гаевицы (хорватской латиницы), название языка «сербохорватский / хорвато-сербский» стало замещаться на «хорватский» с выделением собственной языковой и литературной нормы.

 года Республика Хорватия была провозглашена независимым государством.

Период независимости (с 1991) 
 года в Республике Хорватии был проведён , по результатам которого  года она была провозглашена независимым государством; государственным языком был объявлен хорватский. По Брионскому соглашению Хорватия на три месяца, с  года до  года, приостановила действие Декларации о независимости, однако это не способствовало снижению напряжённости, возникшей в отношениях с сербским меньшинством, в итоге послужившей толчком к началу полномасштабной войны, завершённой в 1995 году.

После принятия в 2000 году конституционных изменений избранный президент должен оставить членство в политической партии.

Сербская государственность в Хорватии (1990—1995) 

По социалистической конституции Хорватии 1974 года республика могла выйти из состава Югославии только при согласии всех «конституционных» народов, включая сербов. Это норма была прекращена с принятием  года новой конституции, что вызвало протест сербских общин, которыми было создано Сербское народное вече () как представительный орган сербского народа в Хорватии и принята Декларация о его суверенитете.  года была провозглашена Сербская автономная область Книнская Краина (),  года преобразованная в Сербскую автономную область Краина ().

 года было провозглашено, что в случае независимости Хорватии Краина выйдет из неё, оставшись в составе Югославии. На прошедшем  года в Краине референдуме (с участием только сербского населения) это решение было поддержано. После объявления  года независимости Хорватии на её территории развернулся военный конфликт с участием армейских и добровольческих соединений Хорватии, Югославии, хорватских и боснийских сербов.

В других сербских регионах Хорватии в ответ на её независимость также были провозглашены автономии — сразу,  года, Сербская автономная область Восточная Славония, Баранья и Западный Срем (), а  года — Сербская автономная область Западная Славония ().  года была провозглашена независимая Республика Сербская Краина (), Западная Славония вошла в неё  года, Восточная Славония, Баранья и Западный Срем вошли  года.

К  года в результате военных операций «Молния» и «Буря» Хорватия оккупировала основную территорию Сербской Краины.  года в состав Хорватии были включены находившиеся с  года под управлением Временной администрация ООН для Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема территории.

Глава САО Краина (1990—1991) 
Главой Сербской автономной области Книнская Краина (),  года преобразованной в Сербскую автономную область Краина () являлся председатель () Сербского народного вече ().

Глава САО Восточная Славония, Баранья и Западный Срем (1991—1992) 
Главой Сербской автономной области Восточная Славония, Баранья и Западный Срем () до её вхождения в состав Республики Сербская Краина являлся президент () автономии.

Глава САО Западная Славония (1991—1992) 
Главой Сербской автономной области Западная Славония ()  до её вхождения в состав Республики Сербская Краина являлся президент () автономии.

Главы Республики Сербская Краина (1991—1995) 
 года была провозглашена независимая Республика Сербская Краина (), её главой являлся президент ().

См. также 
 Список глав правительства Хорватии

Примечания

Ссылки 
 Ured Predsjednika Republike Hrvatske  
 Список руководителей Хорватии  

 
Хорватия